Масая: 
 Маса́я — город в Никарагуа.
 Маса́я — департамент (административно-территориальная единица) в Республике Никарагуа.
 Маса́я — вулкан в Никарагуа.